Ахрименко, Ахрименко:

 Ахрименко, Наталья (в девичестве — Петро́ва, род. 1955) — советская легкоатлетка.
 Ахременко, Никифор Акимович (1914—1944) — младший сержант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ахрименко, Руслан Валерьевич (Руслан Квинта; род. 1972) — украинский музыкальный продюсер, певец, сопродюсер группы «INDI».

 Ахременко, Александр Владимирович (род. 2000) - российский тиктокер.